Haraldsen ist ein patronymischer Familienname, der vom Namen Harald hergeleitet wird (Sohn des Harald). Er ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Haraldsen (1911–1966), norwegischer Eisschnellläufer und Bahnradsportler
 Katrine Lunde Haraldsen (* 1980), norwegische Handballspielerin
 Sonja Haraldsen (* 1937), Ehefrau von König Harald V. von Norwegen, siehe Sonja von Norwegen

Siehe auch:
 Haralson
 Haraldsson

Familienname
Patronym